Und Nietzsche weinte bezeichnet: 

 Und Nietzsche weinte (Roman), Werk von Irvin D. Yalom (1992)
 Und Nietzsche weinte (Film), Literaturverfilmung von Pinchas Perry (2007)